El nombre de Iglesia de San Bernabé es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Bernabé.

Advocación 
 El más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es San Bernabé Apóstol;

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Australia 
 Iglesia de San Bernabé (St. Barnabas Church), iglesia anglicana en Broadway;

en España 
 Iglesia de San Bernabé, iglesia católica en la ciudad de Burgos;
 Iglesia de San Bernabé, iglesia católica en la localidad de El Escorial, Madrid;
 Iglesia de San Bernabé, iglesia católica en la localidad de Hinojosos, Cuenca;
 Iglesia de San Bernabé, iglesia católica en la localidad de Lagunaseca, Cuenca;
 Iglesia de San Bernabé, iglesia católica en la localidad de Pétrola, Albacete;
 Iglesia de San Bernabé, iglesia católica en la localidad de Recuerda, Soria;
 Iglesia de San Bernabé, iglesia católica en la localidad de A Valenzá, Ourense;

en Italia 
 Iglesia de San Bernabé (Chiesa di San Barnaba), iglesia católica en la ciudad de Florencia;
 Iglesia de San Bernabé (Chiesa di San Barnaba), iglesia católica en la ciudad de Milán;

en México 
 Iglesia de San Bernabé, iglesia católica en la Ciudad de México;

en Nueva Zelanda 
 Iglesia de San Bernabé (St. Barnabas Church), iglesia anglicana en Warrington;

en Reino Unido 
 Iglesia de San Bernabé (St. Barnabas Church), en Oxford;
 Iglesia de San Bernabé (St. Barnabas Church), iglesia católica en Southampton;